Příjmení Leblanc nebo LeBlanc nese více různých osobností:

 Matt LeBlanc (* 1967) – americký herec
 Maurice Leblanc (1864–1941) – francouzský spisovatel
 Nicolas Leblanc (1742–1806) – francouzský lékař a chemik